6. mistrovství světa v pozemním hokeji mužů se uskutečnilo ve dnech 4. až 19. října 1986 na stadionu v londýnské čtvrti Willesden.

Program turnaje 
Turnaje se zúčastnilo 12 týmů, které byly rozděleny do 2 šestičlenných skupin, ve kterých se hrálo způsobem jeden zápas každý s každým a poté týmy na 1. a 2. místě ve skupinách postoupily do semifinále. Týmy na 3. a 4. místě hrály o 5. až 8. místo a týmy na 5. a 6. místě hrály o 9. až 12. místo.

Základní skupiny

Skupina A 
 4. října
 Anglie - Nový Zéland 3:1
 SSSR - Nizozemsko 0:1
 Argentina - Pákistán 3:1
 6. října
 Anglie - Argentina 2:1
 SSSR - Nový Zéland 1:0
 Nizozemsko - Pákistán 2:1
 8. října
 Pákistán - Nový Zéland 5:3
 Anglie - SSSR 0:1
 Nizozemsko - Argentina 1:0
 11. října
 Anglie - Pákistán 3:1
 Nizozemsko - Nový Zéland 1:0
 Argentina - SSSR 0:2
 13. října
 Nový Zéland - Argentina 1:1
 Anglie - Nizozemsko 1:0
 SSSR - Pákistán 2:0

Skupina B 
 5. října
 Austrálie - Kanada 6:2
 Indie - Polsko 0:1
 Španělsko - SRN 0:0
 7. října
 Indie - Španělsko 1:2
 Austrálie - SRN 2:2
 Kanada - Polsko 0:0
 10. října
 Polsko - SRN 0:3
 Austrálie - Španělsko 6:0
 Kanada - Indie 0:2
 12. října
 Španělsko - Polsko 2:5
 Kanada - SRN 0:2
 Austrálie - Indie 6:0
 14. října
 Indie - SRN 2:2
 Kanada - Španělsko 1:3
 Austrálie - Polsko 4:2

Zápasy o umístění 
16. října se odehrály oba zápasy o 9. až 12. místo a jeden zápas o 5. až 8. místo Polsko - Argentina. 17. října se odehrál druhý zápas o 5. až 8. místo Nizozemsko - Španělsko, zápas o 11. místo a zápas o 9. místo. 18. října se odehrály obě semifinále a zápas o 7. místo. 19. října se odehrál zápas o 5. místo, zápas o 3. místo a finále.

Schéma zápasů o 9. až 12. místo

Schéma zápasů o 5. až 8. místo

Schéma zápasů o medaile

Konečné pořadí 

Mistrovství světa v pozemním hokeji mužů
Pozemní hokej v roce 1986
Pozemní hokej ve Spojeném království
Sportovní události v Londýně
Události v Londýně
Sport ve Spojeném království v roce 1986